Bomilcar est un anthroponyme carthaginois (en punique : 𐤁𐤃𐤌𐤋𐤒𐤓𐤕 / BDMLQRT), forme latinisée du nom phénicien Bdmlqrt, contraction de Bodmelqart, qui signifie « dans la main de Melqart ». Le nom de Bomilcar est fréquent à Carthage et fut porté par plusieurs personnages importants.

Il est notamment porté par :

 Bomilcar (V siècle av. J.-C.), noble carthaginois, fils d'Hannibal de Giscon ;
 Bomilcar (mort en 308 av. J.-C.), général carthaginois et roi de Carthage 
  (III siècle av. J.-C.), militaire carthaginois, actif lors de la deuxième guerre punique
 Bomilcar (II siècle av. J.-C.), noble numide, disciple du roi Jugurtha

Patronyme 

 Alvaro Bomilcar (1874-1957), écrivain brésilien.

Notes et références 

Homonymie de personnes
Homonymie de patronyme